Величамо те, о царство слободе () назив је за националну химну Сијере Леоне.

Детаљи 
Химна је направљена од стране текстописца Клифорда Нелсона Фила и композитора Џона Ејкала. Као национална химна, усвојена је 27. априла 1961. године, датума када је Сијера Леоне постала независна држава тако заменивши претходну колонијалну британску химну „Боже, чувај краљицу!” (). Устав Републике Сијере Леоне, из 1991. године, обавезује сваког грађанина да „поштује његове идеале и његове институције” укључујући и националну химну.

Текст химне

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 Национална химна Сијере Леоне: Величамо те, о царство слободе — Аудио звук националне химне Сијере Леоне, са информацијама и текстом на сајту www.nationalanthems.me  
 Национална химна Сијера Леоне: Величамо те, о царство слободе — Аудио звук националне химне Сијере Леоне, са информацијама и текстом на сајту www.nationalanthems.info  
 Национална химна Сијере Леоне: Величамо те, о царство слободе — Аудио звук националне химне Сијере Леоне у MP3 формату на сајту www.nationalanthems.info  
 Национална химна Сијере Леоне: Величамо те, о царство слободе — Аудио звук националне химне Сијере Леоне у MIDI формату на сајту www.nationalanthems.info  
 Национална химна Сијере Леоне: Величамо те, о царство слободе — Аудио звук националне химне Сијере Леоне у MIDI формату на сајту files.ifnimidi.com  
 Национална химна Сијера Леоне: Величамо те, о царство слободе — Аудио звук националне химне Сијере Леоне у MP3 формату у извођењу духовног оркестра ратне морнарице Сједињених Америчких Држава на сајту www.navyband.navy.mil  

С
Сијера Леоне